Chéri (au féminin chérie) est un adjectif signifiant sincèrement aimé. Le nom chéri(e) désigne généralement l'être aimé.

Titre d’œuvre 

 Chéri,  un roman de Colette ;
 Chéri, un film réalisé par Pierre Billon sorti en 1950, adaptation du roman de Colette ;
 Chéri, un film réalisé par François Chatel, sorti en 1962, avec Jean-Claude Brialy ;
 Chéri, un film réalisé par Stephen Frears sorti en 2009, nouvelle adaptation ;
Chéri une pièce de théâtre de Colette, mise en scène Jean Wall, Théâtre de la Madeleine, avec Jean Marais et Valentine Tessier
Cheri, une pièce de théâtre de Robert David MacDonald (2003) ;

Patronyme 

 Anna Chéri (1826-?), une actrice française, épouse de l'acteur François-Louis Lesueur ;
 Rose Chéri (1824-1861), actrice française, sœur d'Anna.

Prénom

Voir aussi 
 Mon Chéri, une marque de chocolat
 
 , un héros d'un roman de Gaston Leroux
 Woubi Chéri, un documentaire franco-ivoirien réalisé par Laurent Bocahut et Philip Brooks en 1998
 Chéri, divorçons (Let's Make it Legal), un film américain réalisé par Richard Sale sorti en 1951
 Chéri, fais-moi peur, un film français réalisé par Jack Pinoteau, sorti en 1958